Naked Eyes (band) voor het Britse newwaveduo
 Naked Eyes (Tim Weisberg) voor het album van Tim Weisberg